Davidescu ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Ana Maria Davidescu (* 2000), rumänische Tennisspielerin
 Lonciu Davidescu (1931–2018), rumänischer Basketballtrainer